Пеньяусенде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 95 км². Население — 489 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Покровителями города считаются святой Мартин и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы